Il Gruppo C della zona Euro-Africana Group I nella Fed Cup 2009 è uno dei 4 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin.

Slovenia vs. Austria

Danimarca vs. Bielorussia

Danimarca vs. Austria

Slovenia vs. Bielorussia

Bielorussia vs. Austria

Danimarca vs. Slovenia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2009